Chaetosphaeriaceae är en familj av svampar. Chaetosphaeriaceae ingår i ordningen Chaetosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetosphaeriaceae